Suni peut faire référence à :

 Suni de Zanzibar, sorte d'antilope ;
 Suni, commune en Sardaigne en Italie ;
 , région des Andes ;
 Súni Olsen (1981-), footballeur féroïen.

Voir aussi